Сан Сити има више значења:
 Сан Сити (Аризона)
 Сан Сити (Канзас)
 Сан Сити (Јужна Африка)